Hyytiä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ensio Hyytiä (1938-2019), skieur finlandais en combiné nordique
 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois